Alle micro-organismen in een bepaalde omgeving, zie Microbioom
 Microbiota (plantengeslacht)